Пе́рвенство Росси́и среди люби́тельских футбо́льных клубов (ЛФК) (также: Третий дивизио́н, Первенства МРО) — ежегодное соревнование для непрофессиональных футбольных клубов, проходящее в России. Официальное название: Первенство России по футболу среди футбольных клубов III дивизиона.

Ранее также использовались названия Пе́рвенство Росси́и среди́ КФК (КФК — коллективы физической культуры), ЛФЛ (Люби́тельская футбо́льная ли́га) (под эгидой соответствующей организации соревнование проводилось с 2004 по 2010 годы), а в 1996—1997 годах — Четвёртая лига (в 1994—1997 годах турнир был пятым по силе в иерархии общероссийских соревнований после высшей, первой, второй и существовавшей в то время Третьей лиги ПФЛ).

Зоны 
Соревнования проходят в десяти межрегиональных зонах, находящихся в ведении соответствующих футбольных (меж)региональных объединений (МРО):
 «Дальний Восток» — Дальневосточный футбольный союз
 «Сибирь» — СФФ Сибирь
 «Урал и Западная Сибирь» — МРО Урал и Западная Сибирь
 «Северо-Запад» — МРО «Северо-Запад»
 «Москва» — Московская федерация футбола (дивизион «А»). См. также Чемпионат Москвы по футболу.
 «Московская область» — Федерация футбола Московской области (Лига «А» — чемпионат Московской области, до 2022 года в Третьему дивизиону относилась также Лига «Б»).
 «Золотое Кольцо» — МФФ Золотое Кольцо
 «Черноземье» — СФФ Центр
 «Приволжье» — МФС Приволжье
 «ЮФО/СКФО» — МРО Южный федеральный округ
 Примечания
 До 2006 года соревнования в зонах «Москва» и «Московская область» находились в ведении МРО «Центр» (в 2002—2005 годах название РО «Центр»).
 До 2002 года зона «Приволжье» называлась «Поволжье».
 Зона «ЮФО/СКФО» называлась «Юг» (до 2002 года) и «ЮФО» (2002—2010).
 В 1997, 1999—2001 годах существовала зона «Кавказ».
 В 1995, 1996 и 1998 годах существовала зона «Краснодарский край», соответствовала чемпионату Краснодарского края.

Победители финальных турниров 

Примечание.

В сезоне 2011/12 произошёл переход проведения соревнований на систему «осень-весна».

В сезоне 2012/13 в зонах «Дальний Восток», «Приволжье», «Золотое кольцо», «Москва», «Московская область» соревнования прошли только в 2012 году, что обусловлено возвращением этих зон на старую систему «весна-осень». Финальный турнир прошёл осенью 2012 года.

С сезона-2013 возвращение на старую систему «весна-осень» произошло во всех зонах.

Дополнительная информация 
Турниры в зонах «Москва» и «Московская область», а с 2009 года — ещё и в зоне «Сибирь», проводятся на двух уровнях: в дивизионах/лигах «А» и «Б» — в зоне «Москва»; «А» и «Б» (1-й уровень) и «В» (2-й уровень; может позразделяться на высшую группу и первую группу с несколькими зонами) — в зоне «Московская область»; Высшая и Первая лиги — в зоне «Сибирь». Соревнования на первом уровне относятся к III дивизиону, на втором уровне — к IV дивизиону. Так, в сезоне 2019 турнир в дивизионе «А» зоны «Москва» называется «Чемпионат Москвы среди ЛФК. Дивизион „А“» и относится к III дивизиону, а турнир в дивизионе «Б» зоны «Москва» называется «Чемпионат Москвы среди ЛФК. Дивизион „Б“» и относится к IV дивизиону. Турниры на данных уровнях также могут обозначаться как чемпионат и первенство соответствующих регионов.

Существуют также параллельно проводящиеся (фактически — на нижеследующем уровне) кубковые турниры — в зонах (межрегиональных объединениях) и финальный этап Кубка России среди любительских команд (в 2017 году финальный этап Кубка России был объединён с финальным этапом первенства России среди любительских футбольных клубов). В кубковых турнирах МРО могут принимать участие команды регионального уровня, для команд третьего дивизиона участие в них, как правило, не является обязательным.

В ряде МРО участию в III дивизионе команды предпочитают заявляться в региональные чемпионаты (чемпионат Санкт-Петербурга, чемпионат Татарстана, чемпионат Краснодарского края) по причине их достаточно высокого уровня и больших географических расстояний в межрегиональном первенстве.

С 2023 года чемпионат Санкт-Петербурга в Высшей лиге будет являться III дивизионом, федерация футбола Санкт-Петербурга с мая 2022 года является субъектом РФС со статусом МРО.

КФК в СССР 
В 1957—1991 годах под эгидой Федерации футбола страны проводился Кубок СССР по футболу среди коллективов физической культуры — турнир по футболу среди любительских команд и коллективов физической культуры. В разное время именовался как «Кубок ВЦСПС», «Кубок СССР среди производственных коллективов», «Кубок миллионов».

Первенство среди КФК разыгрывалось в зонах союзных республик.

КФК в РСФСР 
Команды КФК принимали участие в чемпионате РСФСР среди клубных команд в периоды с 1948 по 1959 год и с 1988 по 1991 год, в другие годы — разыгрывали первенства областей, краёв, автономных республик. В 1989—1991 годах также проводился турнир «Футбол России».

Разыгрывался Кубок РСФСР среди КФК.

Примечания

Ссылки 
 История первенств CCCР и России среди любителей (таблицы) на сайте «Региональный футбол России» 
 Первенство КФК на сайте Footballfacts.ru  (Первенство России среди ЛФК)
 Первенство ЛФК на сайте Footballfacts.ru  (Первенство России среди ЛФК D2)

Футбольные соревнования в России
Россия
ЛФЛ